Malicia (Malizia), est un film italien de 1973 réalisé par Salvatore Samperi ;
Malicia (Rogue) est un personnage de comics appartenant à l'univers de Marvel comics.